Figlia del Principe di Galizia-Volinia Jurii I e della sua seconda moglie Eufemia di Cuiavia, andò in sposa nel 1320 ad Alessandro I di Tver'.

Dal matrimonio con Alessandro nacquerò otto figli:
 Fiodor di Tver' (? - 1339);
 Lew (1321 - ?);
 Michail II di Tver' (1333 - 1399);
 Wsiewołod chełmski (? - 1364);
 Andrzej  (? - 1365);
 Włodzimierz  (? - 1365);
 Maria (? – - 1399), moglie di Simeone di Russia;
 Uliana di Tver' (1325 - 1392), moglie di Algirdas, Granduca di Lituania.

Morì di peste il 20 novembre del 1364 o del 1365.

Altri progetti 

Coniugi di sovrani